Valverde (spanisch/portugiesisch „Grünes Tal“) steht für folgende geographischen Objekte:

in Portugal:
 Valverde (Aguiar da Beira), Ort und Gemeinde im Distrikt Guarda
 Valverde (Alfândega da Fé), Ort und Gemeinde im Distrikt Bragança
 Valverde (Fundão), Ort und Gemeinde im Distrikt Castelo Branco
 Valverde (Mirandela), Gemeinde im Distrikt Bragança
 Valverde (Mogadouro), Ort und Gemeinde im Distrikt Bragança

in Spanien:
 Valverde (Spanien), Gemeinde auf El Hierro
 Valverde de Alcalá, Gemeinde in der Stadt Madrid
 Valverde del Camino, Gemeinde in der Stadt Huelva

in Italien:
 Valverde (Lombardei), Ortsteil von Colli Verdi, Provinz Pavia
 Valverde (Sizilien), Gemeinde in der Provinz Catania

in der Dominikanischen Republik:
 Valverde (Provinz)

in Osttimor:
 Valverde, früherer Name von Nunuhenu

Valverde ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Valverde (* 1980), spanischer Radrennfahrer
 Amelia Valverde (* 1987), costa-ricanische Fußballtrainerin
 Diego Valverde Villena (* 1967), spanischer Dichter und Übersetzer
 Ernesto Valverde (* 1964), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Federico Valverde (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Gabriel Valverde (* 1957), argentinischer Komponist
 Joaquín Valverde (1846–1910), spanischer Komponist zahlreicher Zarzuelas

 Juan Valverde de Amusco, spanischer Anatom
 Manuel Mora Valverde (1909–1994), costa-ricanischer Parteifunktionär (Vanguardia Popular)
 María Valverde (* 1987), spanische Schauspielerin
 Mathieu Valverde (* 1983), französischer Fußballspieler
 Miguel de Lima Valverde (1872–1951), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Olinda e Recife
 Vicente de Valverde (um 1498–1541), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Cuzco
 Xosé Filgueira Valverde (auch José Filgueira Valverde; 1906–1996), spanischer Linguist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Val Verde